een schaduwdoek; zie Tarp (afdekzeil)
 Tarp (Denemarken), plaats in Denemarken
 Tarp (Duitsland), gemeente in Duitsland
 Troubled Asset Relief Program (TARP), zie Amerikaans economisch reddingsplan 2008